Советский энциклопедический словарь (сокращённо СЭС) — универсальный однотомный энциклопедический словарь, ежегодно выпускавшийся издательством «Советская энциклопедия» с 1979 по 1990 год, включительно: 1-е издание — 1979 год; 2-е издание, с изменениями — 1982 год; 3-е издание, с изменениями — 1984 год; 4-е издание, за основу был взят набор 1984, с дополнениями и изменениями  — 1986 год; 4-е издание, совмещённый набор 1984, 1986 и 1988, с изменениями и дополнениями, — 1989 год. В 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990 годах выходили стереотипные издания.

Словарь включает около 80 тысяч статей, 550 чёрно-белых иллюстраций и схем и 350 карт, 8 цветных карт. Для его издания была разработана специальная бумага фабрики «Лигатне» Типографская №1, формат 84Х108 1/16, объём 172,41 печатных листа (1632 страницы в издании 1989 года). Главный редактор академик А. М. Прохоров. Редколлегия: М. С. Гиляров, А. А. Гусев, И. Л. Кнунянц, М. И. Кузнецов, В. Г. Панов (заместитель главного редактора), П. Н. Федосеев, М. Б. Храпченко.

Словарь позиционировался как издание для каждой семьи.

В Предисловии от издательство изложено следующее о данном словаре:

Общий тираж составил 21 миллион 420 тысяч экземпляров: издание 1979 года — 1,2 млн экз., 1980 года — 1,2 млн экз., издание 1981 года — 1,2 млн экз., издание 1982 года — 1,2 млн экз., издание 1983 года — 620 тыс экз., издание 1984 года — 1 млн экз., издание 1985 года — 2,5 млн экз., издание 1986 года — 2,5 млн экз., издание 1987 года — 2,5 млн экз., издание 1988 года — 2,5 млн экз., издание 1989 года — 2,5 млн экз., издание 1990 года — 2,5 млн экз.

Цена книги была 20 рублей 80 копеек.

Очередное подготовленное издание (1991 года) вышло как новый книжный продукт, «Большой энциклопедический словарь». Издание последнего было продолжено издательством «Большая Российская энциклопедия» (бывшая «Советская энциклопедия»).

Ссылки

Примечания 

Энциклопедические словари
Энциклопедии на русском языке
Энциклопедии СССР
Книги издательства «Советская энциклопедия»